SHE steht für:
 Sankt Helena (Insel), historischer Commonwealth Games Ländercode (bis 2006)
 Südharz-Eisenbahn-Gesellschaft
 Flughafen Shenyang Taoxian (IATA-Code)
 Shell Aircraft (ICAO-Code), Fluglinie von Royal Dutch Shell
 Standard Hydrogen Electrode, siehe Wasserstoffelektrode #Standard-Wasserstoffelektrode
 SHE (Künstlerin) (1926–2022), Schweizer Künstlerin

S.H.E steht für:
 S.H.E, taiwanesische Girlgroup

She steht für:
 Ж bzw. ж, kyrillischer Buchstabe (dt. sche) 
 Ժ bzw. ժ, armenischer Buchstabe (dt. sch)
 She, eine offiziell anerkannte ethnische Minderheit der Volksrepublik China
 She (Handan) (涉县), ein Kreis der bezirksfreien Stadt Handan, Provinz Hebei, Volksrepublik China
 She (Huangshan) (歙县), ein Kreis der bezirksfreien Stadt Huangshan, Provinz Anhui, Volksrepublik China
 She (Musikinstrument), eine chinesische Zither
 She (Sprache), eine äthiopische Sprache aus der Familie der omotischen Sprachen
 She (Song), Lied von Charles Aznavour aus dem Jahr 1974
 She (Lied), Lied von Groove Coverage aus dem Jahr 2004
 den Originaltitel eines Romans von Henry Rider Haggard, siehe Sie (Haggard)

She ist der Titel mehrerer Filme:
 She (Originaltitel), US-amerikanischer Film aus dem Jahre 1935, siehe She – Herrscherin einer versunkenen Welt
 She (Originaltitel), britischer Film aus dem Jahre 1965, siehe Herrscherin der Wüste
 The Vengeance of She, britischer Film aus dem Jahre 1968
 She – Eine verrückte Reise in die Zukunft, italienischer Film aus dem Jahre 1982
  She – Herrscherin der Wüste, Spielfilm aus dem Jahre 2001

she steht für:
 Sheko (Sprache) (ISO-639-3-Code), omotische Sprache der Sheko in der Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker, Äthiopien

Siehe auch:
 Schee

Abkürzung